Bellengreville (Calvados)
 Bellengreville (Seine-Maritime)